Борис Ардов: Ардов, Борис Романович (1895—1929) — революционный деятель начала XX века, начальник Даготдела ОГПУ по Махачкалинскому району ДАССР.
 Ардов, Борис Викторович (1940—2004) — режиссёр